Барбара́, собственно Моник Андре Серф (, 9 июня 1930, Париж — 24 ноября 1997, Нёйи-сюр-Сен) — французская актриса, автор и исполнитель песен.

Биография 
Отец — эльзасский еврей Жак Серф (1904—1959); мать — Эстер Бродская (1905—1967) — еврейка, родившаяся в Тирасполе. Во время войны семья скрывалась от нацистов, подверглась антисемитским преследованиям. После войны Моник начала учиться в Высшей национальной консерватории музыки и танца, курс не окончила. Стала петь хористкой в оперетте. В конце 1940-х отец оставил семью. Моник в 1950 покинула Париж, выступала в кабаре Бельгии под именем Барбара Броди (в честь бабушки). С середины 1950-х пела в небольших парижских кабаре, начала сочинять песни, в 1959 записала первый диск под псевдонимом Барбара. В 1960 записала диск с песнями Брассенса, который получил премию Академии Шарля Кро (в 1965 году она была ещё раз удостоена этой премии). В 1961 году появился её диск с записями песен Жака Бреля.

В дальнейшем не раз выступала с Брассенсом, Джонни Холлидеем, помогала в исполнительской карьере Сержу Реджани, дружила с Жераром Депардьё. С огромным успехом концертировала во Франции, Германии, Италии, Канаде, Японии, Бельгии, Израиле, Швейцарии. Пела в Олимпии и других крупнейших концертных залах. Играла в фильмах Бреля, Жана-Клода Бриали, Мориса Бежара. Летом 1986 выступила в Метрополитен-опере с Михаилом Барышниковым, он танцевал под музыку двух её песен. Выступала с литературными чтениями, в том числе — в 1991 исполнила и записала Письма юному поэту Рильке.

Работала над книгой воспоминаний, когда неожиданно скончалась от пищевого отравления. Была похоронена на парижском кладбище Баньё при огромном стечении народа.

Избранная дискография 
 Barbara à l’Ecluse (1959)
 Barbara chante Brassens (1960)
 Barbara chante Jacques Brel (1961)
 Dis, quand reviendras-tu? (1964)
 Barbara chante Barbara (1965)
 Ma plus belle histoire d’amour (1967)
 Le Soleil noir (1968)
 Madame (1970)
 L’Aigle noir (1970, миллион экземпляров были проданы за первые 12 часов)
 La Fleur d’amour (1972)
 Amours incestueuses (1972)
 La Louve (1973)
 Seule (1981)
 Il me revient (1996)
 Femme piano (1997, избранное, 2 CD)

Фильмография 
  — «Я родился в Венеции» Мориса Бежара

Документальные фильмы 
 2016 — Барбара. Истинное лицо / Barbara, au delà des apparences (реж. Доминик Фаргю / Dominique Fargues, Эрван Л'Элеуе / Erwan L'Eléouet, Стефан Масслин / Stéphane Masseline)
 2017 — Барбара: Свободный полёт / Barbara en liberté (реж. Сандрин Дюмаре / Sandrine Dumarais)

Игровое кино 
  — Барбара / Barbara (реж. Матьё Амальрик / Mathieu Amalric)

Признание 
Кавалерственная дама ордена Почётного легиона (1988). Орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (1988). Две премии Виктуар де ля мюзик (1994, 1997) и др. награды. Именем певицы названы улицы в Сен-Марселлене и Нанте, сорт розы. В 2001 была выпущена почтовая марка с её изображением.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Ассоциации памяти певицы
 Les Entretiens De L’Écluse
 Barbara scènes / coulisses
 Дискография 
 Видео 
 Рассказ-лекция  о Барбаре в Живом Журнале (автор - Наталия Меерович)

Авторы-исполнители Франции
Шансонье
Певцы и певицы, известные под псевдонимами‎
Похороненные на кладбище Баньё